

События 
 Поход короля Леона Ордоньо II против Мериды. Успешный ответный поход мусульман.
 Амбагянь провозглашает себя правителем киданей, уничтожив всех других претендентов. Елюй Амбагань объявил благоволение к буддизму как к некитайской религии. Появление «третьей силы» на Дальнем Востоке.
 916—926 — Кидани присоединяют племена Западной Маньчжурии (лесные и степные), уйгуров, разбивают тангутов.
 Аланы (предки современных осетин) принимают христианство от Византии.

Скончались 
 Климент Охридский
 Анарауд ап Родри

См. также